Выборы депутатов Саратовской областной думы шестого созыва состоялись в Саратовской области 10 сентября 2017 года в единый день голосования, одновременно с выборами губернатора области. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 45 депутатов 23 были избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 22 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в областную думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5%-й барьер. Срок полномочий областной думы шестого созыва — пять лет.

На 1 января 2017 года в Саратовской области было зарегистрировано  избирателей.

Председатель Избирательной комиссии Саратовской области — Павел Точилкин.

Ключевые даты 
 9 июня Саратовская областная дума назначила выборы на 10 сентября 2017 года (единый день голосования).
 13 июня решение о назначении выборов было опубликовано в СМИ.
 9 июня Избирательная комиссия Саратовской области утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 с 13 июня по 26 июля — период выдвижения кандидатов и списков.
 агитационный период начинается со дня выдвижения и заканчивается и прекращается за одни сутки до дня голосования.
 с 7 по 26 июля — период представления документов для регистрации кандидатов и списков.
 с 12 августа по 8 сентября — период агитации в СМИ.
 9 сентября — день тишины.
 10 сентября — день голосования.

Участники 
21 октября 2016 года областная избирательная комиссии определила 6 политических партий, которые имеют право выставить списки кандидатов без сбора подписей избирателей:

 Единая Россия
 Коммунистическая партия Российской Федерации
 ЛДПР
 Справедливая Россия
 Коммунисты России
 Яблоко

Выборы по партийным спискам 
Для регистрации партиям необходимо было собрать от 9793 до  подписей (0,5 % от числа избирателей).

Выборы по округам 
По 22 одномандатным округам кандидаты могли выдвигаться как от партии, так и путём самовыдвижения. Кандидатам необходимо собрать 3 % подписей от числа избирателей соответствующего одномандатного округа.

Социологические исследования

Результаты

Избранные депутаты

По партийным спискам

По одномандатным округам

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Саратовской области.
 Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва. Избирательная комиссия Саратовской области.
 Выборы депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва. Сведения о выборах. ГАС «Выборы».
  Александр Кынев. Выборы региональных парламентов в России 2014-2020. Новая департизация и управляемая партийность 2.0 стр. 991—1000.

Саратовская область
Выборы в Саратовской области
Саратовская область
2017 год в Саратовской области